Kopernicki – pseudonim Macieja Aleksego Dawidowskiego  harcerza, członka Szarych Szeregów, jednego z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. 

Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Kopernicki (1824–1892) – wojskowy, pułkownik, dowódca w powstaniu styczniowym. 
 Izydor Kopernicki (1825–1891) – antropolog.
 Walery Kopernicki (1819–1895) – filolog i pedagog.